Ligusticum purpureopetalum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Leontjevitj Komarov. Ligusticum purpureopetalum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
purpureopetalum